Национальная библиотека имени святых Кирилла и Мефодия () — центральная научная библиотека Болгарии, находится в городе София.

История 
Библиотека имени святых Кирилла и Мефодия была основана 4 апреля 1878 года. Через три года библиотека получила статус национальной. В 1924 году к библиотеке был присоединен Архив болгарского национального возрождения.

Специальные коллекции 
Кроме основных фондов в библиотеке есть 11 специальных коллекций:

 Коллекция славянских рукописей и рукописей на иностранных языках
 Коллекция старинных, редких и драгоценных изданий
 Болгарская коллекция Исторического архива
 Коллекции Восточного отделения
 Коллекция карт и графики
 Официальная коллекция правительственных публикаций
 Музыкальная коллекция
 Архив болгарской литературы
 Коллекция иностранных книг и периодических изданий
 Справочная коллекция
 Специальная коллекция в области библиотечного дела

Благодаря развитию высоких технологий, некоторые экземпляры книг, часть из которых датируется 11 веком удалось оцифровать . Это, в свою очередь, позволяет ознакомиться с печатными памятниками самому широкому кругу посетителей. Оцифровкой документов в учреждении начали заниматься с 2013 года, был создан специальный департамент, оснащенный профессиональной техникой для сканирования. ЭларСкан А2.

Рукописи, инкунабулы и архивы 
В библиотеке хранятся славянские рукописи (более 1500), датируемые ΧΙ-ΧΙΧ веками.

Здесь также хранятся греческие рукописи и рукописи из Западной Европы (ок. 200) с ΙΧ к ΧΙΧ века.

Среди восточных рукописей (ок. 3100) следует выделить арабские (500) и персидские (150), датируемые ΧΙ-ΧΙΧ веками.

Коллекция восточных архивов и коллекция новых турецких архивов сочетают многочисленные архивы арабских и персидских документов. Обе коллекции имеют более 500 000 документов и 714 реестров.

Большую ценность представляют 30000 старопечатных книг на старославянском, болгарском и других языках.

Отдельно сохраняется коллекция из 2000  восточных старопечатных томов  на арабском, персидском и турецком языке.

Болгарский исторический архив содержит более 1,5 млн документов и более 700 отдельных архивов выдающихся деятелей Болгарии.

Коллекция портретов и фотографий насчитывает 80000 исторических изображений.

Примечания

Ссылки 

Библиотеки по алфавиту
Библиотеки, основанные в 1878 году
Появились в 1878 году в Болгарии
Библиотеки Болгарии
Кирилла
Здания и сооружения Софии
Культурные организации Софии
Образование в Софии